Belo kan syfta på följande:
 Belo (företag), ett amerikanskt medieföretag

Geografi

Indonesien 

 Desa Belo (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 118,69), Nusa Tenggara Barat,

Kamerun 

 Belo (ort i Kamerun, Nordvästra regionen),

Madagaskar 

 Belo sur Tsiribihina, ort, Menabe, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar